Příjmení Hein nese více osobností:

 Franz von Hein (1808–1890) – rakouský a český právník a politik německé národnosti
 Robert Hein (1849–1918) – rakouský státní úředník
 Robert Egon Hein (1881–1945) – rakouský diplomat
 Harald Hein (1950–2008) – západoněmecký a německý sportovní šermíř
 Christoph Hein (* 1944) – německý spisovatel, překladatel a esejista
 Karl Hein (1908–1982) – německý atlet
 Milan Hein (* 1946) – český divadelní publicista, herec, moderátor a divadelní podnikatel
 Piet Hein (1905–1996) – dánský spisovatel, vynálezce, matematik a designér
 Simona Heinová (* 1997) – česká tenistka

Související články 
 Hajn

Německá příjmení